Boardman Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Boardman Township (Iowa)
 Boardman Township (Michigan)
 Boardman Township (Ohio)